Влади́мир Само́йлов:
 Самойлов, Владимир Константинович (1866—1916) — генерал-майор русской армии. 
 Самойлов, Владимир Олегович (род. 1941) — советский и российский физиолог и биофизик.
 Самойлов, Владимир Павлович (1927—2016) — советский и российский организатор строительства, лауреат Государственной премии СССР.
 Самойлов, Владимир Сергеевич (род. 1999) — польский и российский фигурист.
 Самойлов, Владимир Фёдорович (1917—1991) — советский учёный, разработчик телевизионной техники.
 Самойлов, Владимир Яковлевич (1924—1999) — советский и российский актёр.